Тедер () — эстонская фамилия.

 Тедер, Вероника (Калмус, род. 1973) — эстонская шашистка.
 Тедер, Индрек (род. 1957) — эстонский юрист и государственный деятель, канцлер юстиции Эстонии (с 2008 года).
 Тедер, Леонид Оскарович (1923—2017) — советский и эстонский инженер, конструктор первых советских автомобильных ремней безопасности.
 Тедер, Хиллар (род. 1962) — эстонский предприниматель.